Niemcy:
 Heiming – dzielnica Traunreutu

Zobacz też:
 Haiming